Amerikai Egyesült Államok
Round Rock (Arizona)
Round Rock (Texas)